«Together» puede referirse a:

Cine 
 Together (1956), película de la directora Lorenza Mazzetti.
 Together (2000), película del director Lukas Moodysson.
 Together (2009), película del director Nicolás Pereda.

Música 
 Together (1972), álbum del grupo Jane
 Together (1998), álbum del grupo Khaled.
 Together (2002), álbum del grupo S Club Juniors.
 Together (2016), álbum del dúo Marcus & Martinus.

Véase también 
 Juntos, .